Papyrus 130, een handschrift van het Nieuwe Testament
 P130 (Letland), een regionale weg in Letland